Neubuchholz steht für:
 Neubuchholz (Burgbrohl), Wohnplatz von Burgbrohl, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Neubuchholz (Jerichow), Ortsteil von Jerichow, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Neu Buchholz